Panić ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Panić (* 1927), jugoslawischer Ernährungswissenschaftler
 Milan Panić (* 1929), serbischer Politiker und US-amerikanischer Unternehmer
 Života Panić (1933–2003), serbischer General und Politiker

Panic ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifacio Antonio Reimann Panic (* 1952), polnischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Ñuflo de Chávez
 Idzi Panic (* 1952), polnischer Historiker und Mediävist

Panic steht für:
 Panic Motor Sport, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Panic (Sălaj), ein Ort in Rumänien